Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Matthias Bachinger (qualificato)
  Karol Beck (qualificato)
  Michael Berrer (primo turno)
  Rik De Voest (qualificato)

 Daniel Brands (primo turno)
 Ruben Bemelmans (primo turno)
 Thomas Schoorel (ultimo turno)
 Jan Hájek (ultimo turno)

Qualificati

  Matthias Bachinger
  Karol Beck

 Paul-Henri Mathieu
 Rik De Voest

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2012
ATP World Tour 2012